Вале́рий Па́влович Пустово́йтенко (, род. , село Адамовка (с 1964 года вместе с тремя другими селами образовало посёлок Березанка), Березанский район, Николаевская область, УССР, СССР) — украинский государственный деятель, премьер-министр Украины с июля 1997 года по декабрь 1999 года.

Биография 
Родился в семье колхозников.

Образование 
Окончил Одесское ремесленное училище № 9. С 1969 по 1971 год учился в Одесском политехническом институте, с 1971 по 1975 год — в Днепропетровском инженерно-строительном институте по специальности «инженер-механик».

Трудовая деятельность 
С августа 1963 года по сентябрь 1966 года работал токарем на Одесском заводе имени Октябрьской революции. С сентября 1966 года по декабрь 1968 года проходил службу в Советской армии, после возвращения из армии с января по июль 1969 года продолжал работать токарем на Одесском заводе имени Октябрьской революции.

С августа 1975 года по февраль 1984 года работал мастером, прорабом, старшим прорабом, главным инженером управления механизации, главным инженером треста «Днепростроймеханизация» (г. Днепропетровск).

С февраля 1984 года по август 1986 года — управляющий трестом «Днепростроймеханизация».

Политическая деятельность 
С августа 1986 года занимал должность председателя исполкома Бабушкинского районного совета г. Днепропетровска, с октября 1987 года года был заместителем председателя исполкома Днепропетровского городского совета, с октября 1989 года по апрель 1993 года являлся председателем исполкома Днепропетровского городского совета.

В марте 1990 года избран народным депутатом Украины.

В апреле—сентябре 1993 года — министр Кабинета министров Украины. С октября 1993 по июль 1994 года — заместитель председателя кредитно-финансового банка. С июля 1994 по июль 1997 года — министр Кабинета министров Украины.

С июля 1996 по август 2000 года — президент Федерации футбола Украины.

В мае 1999 года был избран председателем Народно-демократической партии.

С 16 июля 1997 года возглавил Кабинет министров. После инаугурации Президента Украины Л. Кучмы в ноябре 1999 года правительство В. Пустовойтенко сложило полномочия согласно Конституции Украины.

После отставки сосредоточился на партийной работе.

С 11 декабря 2000 года по 9 июня 2001 года был советником Президента Украины Л. Кучмы, секретарь Политического совета при Президенте Украины.

С 9 июня 2001 года — министр транспорта Украины в правительстве А. Кинаха.

В 2002—2006 годах — народный депутат Украины.

В мае 2006 года исполнял обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, но оставил эту должность.

С 9 апреля 2010 года по 24 февраля 2014 года — советник Президента Украины В. Януковича.

Семья 
Женат, супруга — Ольга, сыновья — Сергей и Вячеслав.

Награды 
 Орден князя Ярослава Мудрого III степени (1 декабря 2011 года) — за весомый личный вклад в развитие отечественного футбола, достижение высоких спортивных результатов, многолетний добросовестный труд и по случаю 20-летия Всеукраинского спортивной общественной организации «Федерация футбола Украины»
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2002 год)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (1999 год)
 Почётный знак отличия Президента Украины (1996 год)
 Заслуженный строитель Украины (1995 год)
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «10 лет независимости Украины»
 Почётная грамота Верховной Рады Украины
 Международный орден Святого Станислава I степени (13.05.1999)
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (19.08.2016)
 Кавалер Большого креста ордена Инфанта дона Энрике (16.04.1998, Португалия)
 Кавалер Большого креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (04.11.1998, Литва)

Примечания

Ссылки 
 Пустовойтенко Валерій Павлович
 Довідка: Пустовойтенко Валерій Павлович 
 Премьер-министр Украины — звезда… одесского футбола!

Премьер-министры, вступившие в должность в 1997 году
Премьер-министры Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Выпускники Приднепровской академии строительства и архитектуры
Заслуженные строители Украины
Советники Президента Украины
Президенты Ассоциации городов Украины
Футбольные функционеры Украины
Председатели Днепропетровского горисполкома
Министры транспорта Украины
Министры Кабинета министров Украины
Члены Народно-демократической партии (Украина)
Валерий Пустовойтенко
Политики XXI века
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Второе правительство Лазаренко
Министры инфраструктуры Украины